Мир Джасым Бег I () — езидский правитель, Эмир Шейхана и Всех езидов, правящий в начале XIX века. Он родился в семье Мира Хасан Бега. Правил Шейханом после гибели брата Мира Али Бега c 1833 года.

Езидские эмиры